El término maño es un gentilicio coloquial que se aplica a los habitantes de la provincia de Zaragoza. Su origen es incierto (según el diccionario Corominas), aunque puede derivar de la palabra latina "magnus", que significa grande, magno (convirtiéndose gn en ñ).

Referencias

Véase también 
 Aníbal Ruiz, apodado Maño

Gentilicios